Куилу — означает следующее:

 Куилу — департамент Республики Конго.
 Куилу (река) — река в Республике Конго.